Mansfield kan syfta på:

Mansfield (klädmärke) – ett klädesmärke, främst för herrkläder
Jayne Mansfield - amerikansk skådespelerska

Geografi

Antarktis 

 Mansfield Point, udde,

Australien 

 Mansfield, Victoria, ort, Mansfield Shire, 
 Mansfield Shire, local government area, Victoria, 
 Mansfield, Queensland, stadsdel i Brisbane,

Storbritannien 

 Mansfield, ort, England, Nottinghamshire, 
 Mansfield District – ett distrikt i grevskapet Nottinghamshire

USA 

 Mansfield, Arkansas, ort, Sebastian County, 
 Mansfield, Georgia, ort, Newton County, 
 Mansfield, Louisiana, countyhuvudort, DeSoto Parish, 
 Mansfield, Missouri, ort, Wright County, 
 Mansfield, Texas, ort, Tarrant County, 
 Mansfield, Illinois, ort, Piatt County, 
 Mansfield, Massachusetts, ort, Bristol County, 
 Mansfield, Ohio, countyhuvudort, Richland County, 
 Mansfield, Pennsylvania, ort, Tioga County, 
 Mansfield, Washington, ort, Douglas County, 
 Mansfield, Connecticut

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar